Atequiza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atequiza, Jalisco, Ixtlahuacán de los Membrillos, 
 Atequiza, Puebla, Cuetzalan del Progreso, 

Robotskapade Mexikoförgreningar